Niemcy:
 Billerbeck – dzielnica Horn-Bad Meinberg
 Billerbeck – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld

Osoby:
 Delff Billerbeck – niemiecki poseł
 Hasso Billerbeck – niemiecki aktor
 Hermann Billerbeck – niemiecki teolog
 Paul Billerbeck – niemiecki teolog